Takelma (volk) - Indiaans volk 
 Takelma (taal) - taal gesproken door bovenstaand volk